Storke ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Storke (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas M. Storke (1876–1971), US-amerikanischer Politiker